Saltério — volume contendo o Livro dos Salmos e textos devocionais, como o calendário litúrgico e a Litania dos Santos
 Livro de Salmos — um dos livros canônicos da Bíblia cristã e da Torá judaica
 Santo Rosário — também chamado Saltério dos leigos ou Saltério de Jesus e Maria
 Saltério (instrumento musical) — instrumento de cordas similar à cítara
 Omaso — terceira cavidade do estômago dos ruminantes, também chamada saltério

Desambiguações de religião